Cardoso se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adão J. Cardoso
 Domingos Benício Oliveira Silva Cardoso
 Pedro Cardoso